Krematorij är ett ryskt rockband som bildades 1983. Gruppens frontman är Armen Grigoryan. Gruppen var mycket populär i Sovjetunionen under 1980-talet.

Diskografi 
Datum varierar mellan källor.

1983 - Винные мемуары / Wine Memoirs

1984 - Крематорий / Crematorium 

1985 - Иллюзорный мир / World of Illusions

1988 - Кома / Coma 

1989 - Клубника со льдом / Strawberries on Ice 

1991 - Зомби / Zombie 

1994 - Танго на облаке / Tango on the Cloud 

1995 - Текиловые сны / Tequila Dreams

1996 - Гигантомания / Gigantomania 

1996 - Микронезия / Micronesia 

1997 - Ботаника / Botany 

2000 - Три источника / Three Springs 

2001 - Реквием Для Всадника Без Головы / Requiem for the Headless Horseman

2002 - Мифология / Mythology

2003 - Рок`н`ролл / Rock'n'Roll

2008 - Амстердам / Amsterdam

2009 - XXV Лет — The Best

2013 - Чемодан Президента - President's Suitcase

2016 - Люди-невидимки - Invisible People

Källor

Externa länkar 
 Crematorium.ru Bandets officiella webbplats. (ryska)
 - RussMus.Net: Krematorijs texter och översättningar till engelska (engelska)
 Fan-club (ryska)
 Crematorium på Peoples.ru
 Låtsamling

Musikgrupper bildade 1983
Ryska musikgrupper